Lalemant steht für:
 Lalemant (Kanada), Unorganized Territory in Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Kanada
 Saint-Gabriel-Lalemant, Gemeinde in Kamouraska (regionale Grafschaftsgemeinde), Bas-Saint-Laurent, Québec, Kanada

 Charles Lalemant S.J. (1587–1674), französischer Priester, Jesuit und Ordensprovinzial.
 Jérôme Lalemant S.J. (1593–1673), französischer Jesuit, Priester und Ordensprovinzial.
 Gabriel Lelemant S.J. (1610–1649), französischer Heiliger, Märtyrer und Priester.

Siehe auch:
 Avé-Lallemant
 Lallemant
 Lallement
 Lallemand